

Carriera
Debutta nella massima categoria il 30 maggio 2009 nella partita del  contro il . A giugno lascia il Le Havre per trasferirsi nello Championnat de France amateur, dove disputa un campionato nel .

Nell'estate successiva passa al .

Note

Collegamenti esterni